Atherton bezeichnet

Orte:
 Atherton (Queensland), Stadt in Australien
 Atherton (Manchester), Stadt in der Grafschaft Greater Manchester in Großbritannien
 Atherton (Ontario), Stadt in Kanada

in den Vereinigten Staaten:
 Atherton (Indiana), im Vigo County
 Atherton (Kalifornien), im San Mateo County
 Atherton (Louisiana), im East Carroll Parish
 Atherton (Missouri), im Jackson County
 Atherton (Ohio), im Licking County

Personen:
 Alfred Atherton (1921–2002), US-amerikanischer Diplomat
 Aline Atherton-Smith (1875–1945), britische Quäkerin
 Billy Atherton (1905–1976), englischer Fußballspieler
 Bobby Atherton (1876–1917), walisischer Fußballspieler

 Claire Atherton (* 1963), französisch-amerikanische Filmeditorin
 Dan Atherton (* 1982), britischer Mountainbikefahrer
 David Atherton (* 1944), englischer Dirigent
 David L. Atherton, US-amerikanischer Physiker
 Dewi Atherton (* 1951), walisischer Fußballspieler
 Gee Atherton (* 1985), englischer Mountainbiker
 Gertrude Atherton (1857–1948), US-amerikanische Schriftstellerin
 Gibson Atherton (1831–1887), US-amerikanischer Politiker
 Gordon Atherton (* 1934), englischer Fußballspieler
 Howard Atherton (* 1947), britischer Kameramann
 Jack Atherton (1917–1961), englischer Fußballspieler

 Jim Atherton (1923–2010), walisischer Fußballspieler

 Nancy Atherton, US-amerikanische Schriftstellerin
 Noel Atherton (1899–1987), britischer Kartograf
 Peter Atherton (* 1970), englischer Fußballspieler
 Rachel Atherton (* 1987), englische Mountainbikerin
 Ray Atherton (1883–1960), US-amerikanischer Architekt und Diplomat
 Sonia Wieder-Atherton (* 1961), US-amerikanische Cellistin
 Steve Atherton (* 1965), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Ted Atherton (* 1962), kanadischer Schauspieler, Drehbuchautor, Autor von Theaterstücken
 Tommy Atherton (1879–1955), englischer Fußballspieler
 Walter Atherton (1874–1930), englischer Fußballspieler
 William Atherton (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler

Sonstiges:
 Atherton Brook, Fließgewässer im Hampshire County, Massachusetts
 Atherton Creek, Fließgewässer im Teton County, Wyoming
 Atherton Drain, Fließgewässer im Genesee County, Michigan
 Atherton Lake, See im Coconino County, Arizona
 Atherton Meadow, See im Windham County, Vermont
 Atherton-Inseln, zu den Südlichen Shetlandinseln gehörende Inselgruppe
 Atherton Island, Insel im San Joaquin County, Kalifornien
 Atherton Meadow State Wildlife Management Area, Park im Windham County, Vermont
 Atherton Park, Park im San Joaquin County, Kalifornien
 Atherton Peak, Berg auf Südgeorgien
 Atherton State Wildlife Management Area, Park im Wilkin County, Minnesota
 Atherton Tablelands, Hochland in Australien
 Atherton-Todd-Reaktion, Namensreaktion

im NRHP gelistete Objekte:
 Atherton Bridge, in Lancaster, Massachusetts, ID-Nr. 79000377
 Atherton Carriage House, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 83002630
 Atherton Farmstead, in Cavendish, Vermont, ID-Nr. 02000119
 Atherton House, in San Francisco, Kalifornien, ID-Nr. 79000527
 Aaron Atherton House, in Hodgenville, Kentucky, ID-Nr. 90001962